Tick, tick... Boom! (musical)
 Tick, tick... Boom! (film)